Махаевцы (махаевисты, махаевщина) — течение в русском анархизме в период революции 1905—1907 годов.

Последователи индивидуалистического анархизма, враждебно относившиеся к интеллигенции. Идеологом этого направления был польский революционер Я. В. Махайский (печатался под псевдонимами А. Вольский, Махаев), а наиболее известный его последователь — Е. И. Лозинский (Е. Устинов). Носители махаевских идей считали, что рабочий класс эксплуатируется всем «образованным обществом» и в первую очередь — интеллигенцией.

Литература 
 Горев Б. И. Анархисты, максималисты и махаевцы: Анархические течения в первой русской революции. — Пг.: Книга, 1918. — 69 с.

Направления политической философии
Политические идеологии
Политические движения
Общественные движения
Направления анархизма